

Patronymes 
Dachkov (masculin ; ) ou Dachkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Apollon Dachkov (1758-1808), général russe
 Dmitri Dachkov (1784-1839), ministre de la Justice sous le règne de Nicolas 
 Ekaterina Vorontsova-Dachkova (1743-1810), princesse russe lettrée, fondatrice de l'Académie impériale de Russie
 Paulina Dachkova (1960-), romancière, traductrice et journaliste russe
Patronyme russe